nerd (ang.) osoba
 N.E.R.D – zespół rockowy
 NERD – nienadżerkowa choroba refluksowa